Windows-1257 ist eine 8-Bit-Zeichenkodierung des Betriebssystems Microsoft Windows und wird benutzt, um estnische (auch möglich mit Windows-1252), lettische und litauische Zeichen zu kodieren. Vom ISO-typischen Block 80–9F abgesehen, ähnelt Windows-1257 stark der Kodierung ISO 8859-13.

Tabelle 
Die obere Hälfte ist identisch mit ASCII. Die Stellen, in der die Kodierung von ISO 8859-13 abweicht, sind orange markiert.

Weblinks 
 Windows-1257 Referenztabelle von Microsoft
 IANA Charset Name Registration of windows-1257

Windows-Codepage